Naussac puede referirse a: 

 Naussac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Naussac, comuna francesa situada en Lozère.